Die Saisonbilanzen der KSV Holstein erfassen die Platzierung, das Torverhältnis und die Anzahl der erzielten Punkte jeder Saison, die von der Kieler SV Holstein absolviert wurde. Bis zur Einführung der Gauligen im Jahr 1933 wird darüber hinaus noch das Abschneiden bei der Endrunde um die norddeutsche Meisterschaft und bis zur Einführung der 1. Fußball-Bundesliga das Abschneiden bei der Endrunde um die deutsche Meisterschaft angegeben.

Am organisierten Spielbetrieb nahm Holstein Kiel erstmals im Jahr 1903 teil. Der sechsmalige norddeutsche Meister konnte 1912 mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft einen nationalen Titel erringen und nahm letztmals 1963 an einer erstklassigen Liga teil. Nachdem die KSV Holstein 1965 in der Aufstiegsrunde zur Bundesliga scheiterte, konnte sie in den 70er-Jahren in der zweigleisigen 2. Fußball-Bundesliga spielen und erreichte mit dem Aufstieg in die 3. Liga 2008/09 erstmals eine landesweite Liga.

Saisonbilanzen 
 Saison: Nennt die jeweilige Spielzeit. Die Abkürzung DM-ER steht dabei für die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft, die Abkürzung RM-ER für die Teilnahme an der regionalen Meisterschaft und die Abkürzung BL-AR bzw. 2BL-AR für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur ersten oder zweiten Bundesliga. Diese Runden werden dann gesondert aufgeführt, wenn sie nicht im K.O.-System stattfanden.
 Ligazugehörigkeit: Nennt den Namen der Spielklasse, in der gespielt wurde.
 P: Nennt die Platzierung der KSV in der Liga.
 S: Nennt die Anzahl der Siege der KSV in der Liga.
 U: Nennt die Anzahl der Spiele der KSV, die in der Liga unentschieden endeten.
 N: Nennt die Anzahl der Niederlagen der KSV in der Liga.
 Tore: Nennt das Torverhältnis. Die Zahl vor dem Doppelpunkt nennt die Anzahl der erzielten Tore, die Zahl nach dem Doppelpunkt die Anzahl der kassierten Tore.
 Punkte: Nennt die Anzahl der errungenen Punkte.
 Pokal: Nennt das Abschneiden im nationalen Pokal.
 Norddeutsche Meisterschaft: Nennt das Abschneiden bzw. die Platzierung der KSV bei der norddeutschen Meisterschaft.
 Deutsche Meisterschaft: Nennt das Abschneiden bzw. die Platzierung der KSV bei der deutschen Meisterschaft.
 Zuschauerschnitt: Gibt ab 1947 die durchschnittliche Anzahl der Zuschauer pro Heimspiel der KSV an.
 Bester Torschütze: Gibt ab 1947 den erfolgreichsten Torschützen (bzw. bei Torgleichheit zweier Spieler die erfolgreichsten Torschützen) der KSV in der Spielklasse an. In Klammern wird dabei die Anzahl der Tore genannt.

Bezirksliga, Oberliga und norddeutsche Liga (1903 bis 1933) 

A In der Saison 1904/05 fand kein Spielbetrieb statt.
B Die Saison 1914/15 wurde aufgrund des Ausbruches des Ersten Weltkrieges nicht ausgetragen.
C In der Saison 1915/16 und 1917/18 wurde auf Vereinsebene keine Norddeutsche Meisterschaft ausgespielt
D Vorrunde: Holstein Kiel – VfR Lübeck 5:1
E Vorrunde: Holstein Kiel – Phönix Lübeck 4:1
F Vorrunde: Holstein Kiel – Viktoria Wilhelmsburg 6:0
G Die Spielklasse wurde während der Fußball-Revolution zwar nicht vom Norddeutschen Verband anerkannt, jedoch durften die Teilnehmer an der doch noch stattfindenden Endrunde um die Regionalmeisterschaft teilnehmen.
H Qualifikation: Holstein Kiel – Wilhelmsburg 09 8:4 und Holstein Kiel – SpVg Hannover 97 8:0
I Qualifikation: Holstein Kiel – Leu Braunschweig 10:4 und Holstein Kiel – Phönix Lübeck 2:1
J Qualifikation: Vorrunden-Gruppe III: 3 Siege, 15:3 Tore und 6:0 Punkte
K Qualifikation: Vorrunden-Gruppe III: 3 Siege, 16:4 Tore und 6:0 Punkte

Gauligajahre (1933 bis 1944)

Oberligazeit (1948 bis 1963) 

A In der Spielzeit 1948/49 wurde die KSV Holstein vom Spielbetrieb ausgeschlossen und absolvierte dadurch nur 8 Spiele (3 Siege, 3 Remis, 2 Verlorene Spiele, Torverhältnis 17:11)
B Als Vizemeister der Oberliga Nord war Holstein Kiel berechtigt, an der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft teilzunehmen. Dort unterlag die KSV mit 2:3 (2:2) nach Verlängerung gegen Kickers Offenbach
C Abstieg aufgrund der Einführung der Fußball-Bundesliga in die zweitklassige Fußball-Regionalliga Nord

Regionalliga Nord (1963 bis 1974) 

A Holstein Kiel misslang die Qualifikation zur zweigleisigen zweiten Bundesliga, weswegen der Verein in die drittklassige Amateuroberliga Nord absteigen musste.

Oberliga Nord und 2. Bundesliga (1974–1994) 

A Qualifikationsspiele: Holstein Kiel – 1. FC Paderborn, Hinspiel 2:2, Rückspiel 2:2, Entscheidungsspiel 5:3 n. E. (1:1 n. V.)

Regionalliga, Oberliga, 3. Liga und 2. Bundesliga (seit 1994) 

A Aufstiegsspiele: Holstein Kiel – Göttingen 05 – 2:0, 0:3 (nach Lizenzentzug für Göttingen 05 erfolgte dennoch der Aufstieg)

B Aufstiegsspiele: Holstein Kiel – KSV Hessen Kassel – 2:0 in Kiel, 2:1 in Kassel

C Relegationsspiele zur 2. Bundesliga: Holstein Kiel – TSV 1860 München – 0:0 in Kiel, 1:2 in München

D Relegationsspiele zur 1. Bundesliga: VfL Wolfsburg – Holstein Kiel – 3:1 in Wolfsburg, 1:0 in Kiel

E Relegationsspiele zur 1. Bundesliga: 1. FC Köln – Holstein Kiel – 0:1 in Köln, 5:1 in Kiel

Quellen 
 Hardy Grüne, Christian Karn: Das große Buch der deutschen Fußballvereine. AGON Sportverlag, Kassel 2009, ISBN 978-3-89784-362-2.
 Patrick Nawe, Norman Nawe, Raymond Madsen, Hardy Grüne, Christian Jessen, Christian Callsen: 100 Jahre – Holstein Kiel. Sport Verlag Berlin ISBN 3-328-00891-8.

Siehe auch 
 Holstein Kiel
 Holstein Kiel/Namen und Zahlen
 Liste der Fußballspiele zwischen Holstein Kiel und dem VfB Lübeck
 Liste der Fußballspiele zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV

Einzelnachweise 

Holstein Kiel
Kiel, Holstein Saisonbilanzen